Sikory ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Sikory (Rypin) im Powiat Rypiński
 Woiwodschaft Łódź:
 Sikory (Zadzim) im Powiat Poddębicki
 Woiwodschaft Masowien:
 Sikory (Bielany) im Powiat Sokołowski
 Sikory (Raciąż) im Powiat Płoński
 Sikory (Wieliszew) im Powiat Legionowski
 Woiwodschaft Podlachien:
 Sikory (Mońki) im Powiat Moniecki
 Woiwodschaft Westpommern:
 Sikory (Czaplinek) im Powiat Drawski, bis 1945: Zicker, Kreis Neustettin, Pommern
 Sikory (Gryfice) im Powiat Gryficki, bis 1945: Zicker, Kreis Greifenberg, Pommern

Siehe auch:
 Sikory Juskie, Sikory Ostrokolskie
 Sikory-Bartkowięta, Sikory-Bartyczki, Sikory-Janowięta, Sikora-Pawłowięta, Sikory-Piotrowięta, Sikory-Tomkowięta, Sikory-Wojciechwięta